Hošťka är en stad i Tjeckien.   Den ligger i regionen Ústí nad Labem, i den nordvästra delen av landet,  km norr om huvudstaden Prag. Hošťka ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Hošťka är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Hošťka. Runt Hošťka är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Štětí,  km sydost om Hošťka. Trakten runt Hošťka består till största delen av jordbruksmark. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Städer i Ústí nad Labem (region)